Giancarlo Berardi (pisac stripova)
 Giancarlo Berardi (političar), kapetan regent San Marina 1980. godine